Imame — autoridade religiosa do islamismo
Íman — objeto dotado de magnetização permanente